El Tío hace referencia a varios artículos:

El Tío, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina
El Tío (demonio), deidad de la cultura y tradición boliviana
El Tío Cayetano, publicación periódica fundada por el novelista José María de Pereda en 1858
El Tío Picho, poeta de Las Hurdes